Peter Schmid (1898) svájci sífutó, síugró, olimpikon
Peter Schmid (1916) svájci újságíró
Peter Schmid (1949) osztrák úszó, olimpikon